Вілер (округ, Джорджія)
 Вілер (округ, Небраска)
 Вілер (округ, Орегон)
 Вілер (округ, Техас)